Улица Киба́льчича — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Кибальчича — улица в Астрахани.
 Улица Кибальчича — улица в Калуге.
 Улица Кибальчича — улица в Липецке (Казинка).
 Улица Кибальчича — улица в Москве.
 Улица Кибальчича — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Кибальчича — улица в Таганроге.

Украина 
 Улица Кибальчича — улица в Виннице.
 Улица Кибальчича — улица в Донецке.
 Улица Кибальчича — улица в Житомире.
 Улица Кибальчича — улица в Запорожье.
 Улица Кибальчича — улица в Киеве.
 Улица Кибальчича — улица в Одессе.
 Улица Кибальчича — улица в Харькове.
 Улица Кибальчича — улица в Чернигове.

См. также 
 Кибальчич